Сезар Бутвиль (; 24 июня 1917, Ханой — 21 мая 2015, Версаль) — французский шахматист.

Биография 
Родился в пригороде Ханоя (Thịnh Hào; сейчас это район Донгда) в семье француза и вьетнамки. В 1929 г. вместе с родителями приехал во Францию. Семья сначала жила в городе Булонь-сюр-Мер, позже переехала в Рубе. Во время Второй Мировой войны переехал в Париж, где начал активно выступать в местных турнирах.

Славился агрессивным стилем игры. Среди журналистов имел прозвище Борец.

Шесть раз становился чемпионом Франции (1945, 1950, 1954, 1955, 1959, 1967 гг.), ещё четырежды (1949, 1952, 1957, 1965 гг.) выигрывал серебряные медали. В составе сборной Франции участвовал в семи шахматных олимпиадах (1956—1968) и нескольких международных матчах.

Шесть раз выигрывал чемпионаты Парижа (1944, 1945, 1946, 1952, 1961, 1972 гг.).

В составе сборной парижского клуба «Каисса» несколько раз выигрывал командные чемпионаты Франции.

Вернулся в шахматы после длительного перерыва. Участвовал в соревнованиях даже в возрасте 90 лет. В последние годы выступал за шахматный клуб города Ле-Шене. В октябре 2007 г. имел рейтинг Эло 2217.

Наивысший исторический рейтинг Бутвиля (по версии Chessmetrics) — 2432 (в декабре 1964 г.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Франции